

Фамилия 
 Медокс, Майкл (Михаил Егорович; 1747—1822) — английский антрепренер, создатель театра Медокса, первого общественного музыкального театра Москвы, предтечи Большого театра. 
 Медокс, Роман Михайлович (1795—1859) — российский авантюрист, сын предыдущего.

Другое 
 Медокс — одно из торговых названий препарата амброксола.